Seznam nerešenih problemov:

 nerešeni problemi v fiziki
 nerešeni problemi v matematiki
 nerešeni problemi v kemiji
 nerešeni problemi v biologiji

Nerešeni problemi